Андре́й Колосо́вский:
 Колосовский, Андрей Игоревич (род. 1956) — российский дипломат.
 Колосовский, Андрей Павлович (1870—1942) — генерал-лейтенант, участник Китайского похода 1900 года, русско-японской войны, Первой мировой войны и Белого движения.